

Films 
 The Conviction (1991)
 Conviction (2002)
 Conviction (2010)

Muziekalbums 
 Conviction (Aiden)
 Conviction (Signal Aout 42)
 Conviction (The Crimson Armada)
 Conviction (UT)

Televisieseries 
 Conviction (2004), een misdaadserie van de BBC
 Conviction (2006), een dramaserie van NBC
 Conviction (2016), een dramaserie van ABC